Amerikai Egyesült Államok
 Newcomb (Maryland)
 Newcomb (New York)
 Newcomb (Tennessee)
 Newcomb (Új-Mexikó)